Az I. liga žen Csehország női labdarúgó bajnoksága. A bajnokság első három helyezettje automatikusan indulási jogot kap a UEFA női bajnokok ligájában.

Története

A 2022–2023-as szezon résztvevői

Bajnokok 
Az alábbi táblázat a cseh női bajnokságok győzteseit tartalmazza.

Klubonként

Kapcsolódó szócikkek 
II. liga žen
1. Liga Ženské (Csehszlovákia)
Női UEFA-kupa
UEFA Női Bajnokok Ligája

Jegyzetek

Források 
 

Labdarugobajnoksag 1
Női labdarúgó-bajnokságok